Esta é a lista de  jogos perfeitos da Nippon Professional Baseball.

Jogos perfeitos na NPB

 †: 5º jogo na Japan Series de 2007; na NPB, no-hitters ou jogos perfeitos conseguidos por múltiplos arremessadores em um jogo são considerados não oficiais. Entretanto, é reconhecido pela WBSC (órgão internacional de beisebol) como um jogo perfeito.

Referências

Ver também

Lista de jogos perfeitos da Major League Baseball
Nippon Series
Beisebol
MLB
KBO

Leia também

Ligações externas
  Official Nippon Professional Baseball (NPB) Site (.jp)
  Official Nippon Professional Baseball (NPB) Site (.jp)
 Japan Baseball Hall of Fame and Museum
 Japanese Baseball Data Archive at The Baseball Guru

 MLB history of Puro Yakyū page

Beisebol dos Estados Unidos